Tredington – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Tredington – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)